Георги Кирков може да се отнася за:
 Георги Кирков (учен) (1848 – 1929) – български математик и картограф
 Георги Кирков (социалист) (1867 – 1919) – български публицист, депутат, профсъюзен деец
 Георги Кирков – музикант от групата „Турбо“ (клавишни)
 „Георги Кирков“ – предишно име на булевард „Стефан Стамболов“ в София
 „Георги Кирков“ – предишно име на Женския пазар на бул. „Стефан Стамболов“ в София